Världsmästerskapet i ishockey 1933 var det sjunde världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av Internationella ishockeyförbundet (IIHF) och det var också det artonde Europamästerskapet. Turneringen spelades i det dåvarande Tjeckoslovakien från 18 till 26 februari 1933 och alla matcher spelades i huvudstaden Prag. 

I jämförelse med föregående års mästerskap blev världsmästerskapet 1933 avgjort på ett nytt sätt. Av de tolv nationer var ettan och tvåan från föregående världsmästerskap, Kanada och USA, direktkvalificerade till mellanrundan. De resterande lagen spelade först en inledande runda i tre grupper där de två bästa lagen från varje grupp gick till mellanrundan.

Kanada, som vunnit sex raka världsmästerskapsguld, förlorade i finalen mot USA med 2–1 och därmed bröts Kanadas segerrad. USA blev världsmästare för första gången, representerade av Massachusetts Ranger Team, och hemmalaget Tjeckoslovakien vann bronsmedaljer i världsmästerskapet och vann Europamästerskapet. Kanada representerades av laget Toronto National Sea Flag.

I denna turnering fick man för första gången spela framåt i alla tre zonerna. Detta var första gången som världsmästerskapet i ishockey direktsändes i radio. I tjeckoslovakisk radio kunde man höra vissa matcher.

Inledande omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Mellanrunda

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher 5–8 
 Placering 5–6 

Tyskland och Schweiz delade på femteplatsen.

 Placering 7–8 

Ungern och Polen delade placering sju.

Placeringsmatcher 9–12

Slutspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Målligan

Slutresultat

Källor 
SFRP'S Hockey Archive

Referenser

1933 i Tjeckoslovakien
Internationella ishockeytävlingar i Tjeckoslovakien
Ishockeysäsongen 1932/1933
Sportevenemang i Prag
1933
Prag under 1900-talet